Rolls-Royce (siempre con guion) puede referirse a cualquiera de las siguientes compañías fabricantes de vehículos y motores:

Automóviles y motores aeronáuticos 
 Rolls-Royce Limited, la compañía original fundada en 1906, nacionalizada en 1971.

Automóviles 
 Rolls-Royce Motors, propietaria de la antigua división de automóviles refundada en 1973 y comprada por Vickers en 1980, y subsidiaria del Grupo Volkswagen de 1998 a 2002.
 Rolls-Royce Motor Cars, la compañía de fabricación de automóviles actual, constituida en 1998 y subsidiaria de BMW Group.

Motores aeronáuticos y otros productos 
 Rolls-Royce plc, compañía aeroespacial, de sistemas de energía y de defensa fundada en 1971, y la principal compañía operativa actual de Rolls-Royce.
 Rolls-Royce Holdings, sociedad de cartera constituida en 2003 que compró su principal compañía operativa, Rolls-Royce plc, en 2003.
 Rolls-Royce Holdings plc, sociedad de cartera constituida en 2011 que compró Rolls-Royce plc a Rolls-Royce Group plc en 2011, y de la que también dependen las siguientes empresas:
 Rolls-Royce Deutschland.
 Rolls-Royce Power Systems.
 Rolls-Royce Marine Power Operations.
 Rolls-Royce Turbomeca.
 Rolls-Royce Kamewa, actualmente Rolls-Royce AB.
 Rolls-Royce Controls and Data Services.